Francesc Serra de Gaieta, segle XVIII, religiós i escriptor mallorquí.
 Francesc Serra i Alberti (1746 - 1814) religiós i erudit valencià.
 Francesc Serra i Dimas (1877- 1967), litògraf, fotògraf i pintor català.
 Francesc Serra de Gayeta (1909- 1983), historiador mallorquí.
 Francesc Serra i Mestres (1940), físic català.